Die Lakeside World Professional Darts Championship 2000 war die 23. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 8. bis zum 16. Januar 2000 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. 

Titelverteidiger war Raymond van Barneveld. Der an 1 gesetzte Niederländer verlor bereits in der 1. Runde gegen den späteren Halbfinalisten Chris Mason. Seinen 1. WM-Titel gewann Ted Hankey mit einem 6:0 Finalsieg gegen Ronnie Baxter.

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren. 

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 16. Januar 2000 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Debütanten 
Es war die erste Weltmeisterschaft für Wayne Mardle, der später ein Spieler aus den Top 10 der PDC Order of Merit werden sollte und heutzutage als Kommentator und Experte bei Sky Sports England bekannt ist. Auch Denis Ovens war das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Er sollte ebenfalls als langjähriger PDC-Spieler Bekanntheit erlangen.

Steve Douglas sollte erst 11 Jahre später seine zweite Teilnahme an dem Turnier erreichen.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Chris Mason
  Matt Clark
  Wayne Mardle
  Andy Fordham
  Steve Beaton
  Graham Hunt
  Bob Taylor
  Steve Douglas
  Gary Spedding
  Andy Hayfield
  Kevin Painter
  Paul Williams
  Scott Wollaston
  Bobby George
  Denis Ovens
  Ritchie Davies
  Colin Monk
  Andy Jenkins
  Steve Coote
  Co Stompé
  Andy Smith
  Les Fitton
  Steve Duke
  Sean Palfrey

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2000
Dartwettbewerb in Frimley Green